Merl steht für:

 Merl (Meckenheim), ein Ortsteil der Stadt Meckenheim im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Merl (Luxemburg), ein Ortsteil von Luxemburg (Stadt) in Luxemburg
 Merl (Zell), ein Ortsteil der Stadt Zell (Mosel) im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 das Lebensmittel-Unternehmen Edmund Merl GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl (Rheinland) (gegründet 1933)

Merl ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Maria Merl (1889–1968), deutscher Biologe
 Günther Merl (* 1946), deutscher Bankmanager
 Harry Merl (* 1934), österreichischer Psychiater und Psychotherapeut
 Heinrich Merl (1940–2018), deutscher Jurist und Richter
 Hugo Zandt von Merl (1764–1845), kaiserlicher Kammerherr sowie Bürgermeister
 Matthäus Zandt von Merl († 1374), deutscher Abt
 Monika Merl (* 1979), deutsche Leichtathletin
 Robert Merl (* 1991), österreichischer Orientierungsläufer
 Stephan Merl (* 1947), deutscher Osteuropahistoriker
 Thomas Merl (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Volkert Merl (* 1944), deutscher Autorennfahrer

MERL steht für:
 Richtlinie 98/59/EG (Massenentlassungs-Richtlinie), eine Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft

Siehe auch:
 Maerl